Ernest Crépel (1856-1933), homme politique français ;
Mathieu Crepel (né en 1984), snowboarder français ;
Pierre Crépel (né en 1947), mathématicien et historien des sciences français.